|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Marrakesh (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2015 vond plaats van 27 april tot en met 2 mei 2015 in de Marokkaanse plaats Marrakesh. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster María Teresa Torró Flor was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Kristina Mladenovic.

Het vierde reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Hongaarse Tímea Babos in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Svitolina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Marokko op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2015.

De Belgische Alison Van Uytvanck, die zich met succes door het kwalificatietoernooi had geslagen, verloor in het hoofdtoernooi meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Garbiñe Muguruza en Romina Oprandi hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos en Kristina Mladenovic won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Laura Siegemund en Maryna Zanevska in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daar­naast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Française Mladenovic negen.

De Belgische Ysaline Bonaventure en Demi Schuurs uit Nederland bereikten de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen. De andere Belgische, Alison Van Uytvanck, speelde samen met Alison Riske (VS) – dit team strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Marrakesh 2015
Marrakesh
Marrakesh